PHX est un code, qui signifie :
 aéroport international Sky Harbor de Phoenix, aéroport de Phoenix en Arizona (États-Unis), selon le code AITA des aéroports

Code